аль-Макдиси или аль-Мукаддаси () — нисба, указывающая на то, что её носитель имеет отношение к городу Иерусалим (араб. Кудс ил  Байт аль-Макдис).

 Шамсуддин аль-Мукаддаси (аль-Макдиси) — средневековый арабский географ, автор труда «Лучшее разделение знаний о регионах» («Ахсан ат-такасим фи маарифат аль-акалим»).
 Абу Шама аль-Макдиси — арабский писатель, историк, хроникер.
 Ибн Кудама аль-Макдиси — ханбалитский богослов.
  — ханбалитский богослов.
  — суннитский богослов.
  — арабский деятель начала XX века.
  — палестинско-иорданский писатель, идеолог джихадизма.

Примечания